Hesperarion niger är en snäckart som först beskrevs av James Graham Cooper 1872.  Hesperarion niger ingår i släktet Hesperarion och familjen skogssniglar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skogssniglar
niger